Robert Adler – austriacki fizyk i wynalazca
 Robert Adler – polski rysownik komiksowy